Hino kan syfta på:

 Hino, Tokyo – en japansk stad i Tokyo prefektur
 Hino Motors – en  japansk buss- och lastbilstillverkare
 Matsuri Hino – en japansk serietecknare

Personer
 Hikari Hino (1966–), en japansk porrskådespelerska
 Shigefumi Hino (1963–), en  grafisk designer och spelproducent